Fuenzalida ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Fuenzalida Grandón (1865–1942), chilenischer Jurist, Bibliograf und Historiker
 Eucarpio Espinosa Fuenzalida (1867–1934), chilenischer Maler, siehe Eucarpio Espinosa
 José Pedro Fuenzalida (* 1985), chilenischer Fußballspieler
 Joaquín Fabres Fuenzilada (1864–1914), chilenischer Maler, siehe Joaquín Fabres
 Orozimbo Fuenzalida (1925–2013), chilenischer Geistlicher, Bischof von San Bernardo